Heneker ist der Familienname folgender Personen:

 David Heneker (1906–2001), britischer Komponist und Textdichter
 William Heneker (1867–1939), kanadischer Offizier